Kjerulf est un patronyme scandinave notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Halfdan Kjerulf (1815–1868), compositeur norvégien ;
  (1821–1847), peintre norvégien, frère du précédent ;
  (1825–1888), géologue norvégien, frère des précédents ;
  (1858–1919), compositeur danois ;
  (1884–1964), compositeur danois, fils du précédent.

Notes et références

Voir aussi 
 Île Kjerulf
 Glacier Kjerulf

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien